Чинча:

 Острови Чинча — група островів у берегів Перу
 Індіанці чинча — народність південноамериканських індіанців
 Чинча-Альта — місто в Перу